Saint Albans eller St Albans kan syfta på:

Geografi

Australien 

 St Albans (ort i Australien), Victoria, Brimbank,

Storbritannien 

St Albans – en stad i grevskapet Hertfordshire
City and District of St. Albans – ett distrikt i Hertfordshire i England
St. Albans, Nottinghamshire – en civil parish i Gedling, Nottinghamshire, England

USA 

 Saint Albans (ort i USA, West Virginia), Kanawha County, 
 Saint Albans (ort i USA, Maine), Somerset County, 
 St. Albans (city), Vermont, Vermont, Franklin County, 
St. Albans (town), Vermont – en kommun (town) i Franklin County i delstaten Vermont i USA

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar